Сосновское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Вологодском районе Вологодской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Сосновка.

География 
Расположено в южной части района. Граничит:
 на севере с Майским сельским поселением,
 на западе со Старосельским сельским поселением,
 на юго-востоке со Спасским сельским поселением,
 на северо-востоке с Лесковским сельским поселением.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в Сосновский сельсовет входили 48 населённых пунктов.

Сельское поселение образовано 1 января 2006 года в границах Сосновского сельсовета.

В июне 2017 года оно было объединено с Лесковским сельским поселением в сельское поселение Сосновское.

Население

Населённые пункты 
В сельское поселение входят 76 населённых пунктов:

2006—2017 

С 2006 до 2017 гг. в состав сельского поселения входили 47 населённых пунктов:

 Упразднённые населённые пункты
29 декабря 2001 года деревня Емка была присоединена к посёлку Сосновка.

Примечания 

Муниципальные образования Вологодского района
Сельские поселения Вологодской области